Полиакрилат натрия — вещество, органический полимер, натриевая соль полиакриловой кислоты, имеет химическую формулу вида [-CH2-CH(COONa)-]n. Широко применяется при производстве товаров народного потребления. Одним из основных свойств соединения является способность абсорбировать жидкости в 200—300 раз больше собственной массы. Представляет собой анионный полиэлектролит с отрицательно заряженной карбоксильной группой в основной цепи. Наиболее часто используется натриевая соль полиакриловой кислоты, но существуют также соли калия, лития, аммония.

Применение 

Сферы применения полиакрилата натрия:
 в моющих средствах
 в качестве загустителя
 в составе различных красок
 для изготовления искусственного снега
 в составе гелей для ванн
 сверхабсорбирующие полимеры, созданные на основе полиакрилата натрия, являются основным наполнителем для одноразовых подгузников. 
 используется как диспергатор и ингибитор накипи при получении бумаги, целлюлозы и переработке пищевых продуктов.
для сохранения влаги в почве, в том числе и в цветочных горшках.
шарики из полиакриалата натрия также используются как детская игрушка (шарики "Orbeez").
используется в качестве жидкости для бурения в нефтяной промышленности
используется в качестве органического полимерного закалочного агента в металлургии

Безопасность 
Полиакрилат натрия не раздражает кожу. Он состоит из крупных молекул, которые не обладают способностью проникать в кожу. Плохо очищенный от остатков акриловой кислоты полиакрилат натрия может вызывать сыпь при контакте с кожей. Порошкообразный полиакрилат натрия не рекомендуется вдыхать. 

Попадание большого количества полиакрилата натрия в канализацию может вызывать засоры. 

Безопасность полиакрилата для окружающей среды плохо изучена.

См. Также
Гидрогель

Примечания 

Полиакрилаты
Полимеры
Соединения натрия